Slavata steht für:

 Slavata von Chlum und Koschumberg, ein böhmisches Adelsgeschlecht

Familienmitglieder

 Franziska von Slavata (1609–1676), österreichische Adlige, Gouvernante und Obersthofmeisterin
 Joachim Ulrich von Slavata (1606–1645), kaiserlicher Kämmerer, Obersthofrichter von Böhmen
 Maria Barbara Slavata Gräfin von Chlum und Koschumberg († 1684), Gräfin
 Marie Magdalena von Slavata (* 30. März 1673; † 9. August 1700), Gräfin
 Wilhelm Slavata (1572–1652), Oberstlandkämmerer und Oberstkanzler sowie Statthalter von Böhmen